Friedrichsbau steht für folgende Gebäude:

 Friedrichsbau (Heidelberg), Gebäude der Universität Heidelberg
 Friedrichsbau, Gebäude im Heidelberger Schloss, siehe Heidelberger Schloss #Friedrichsbau
 Friedrichsbau (Stuttgart)
 Friedrichsbau (Freiburg im Breisgau)
 Friedrichsbau (Bühl)